Konge i Danmark: Valdemar Sejr 1202-1241

Se også 1220 (tal)

Begivenheder 
 Den Tysk-Romerske Frederik 2. krones til Kejser i Rom

Født

Dødsfald

Eksterne henvisninger 

 
20
Artikler om enkelte år